Жиль Нере́ (, 1933 — 3 августа 2005) — французский искусствовед, историк искусства, журналист, куратор. Один из ведущих специалистов по истории эротики.

Биография 
Жиль Нере родился в 1933 году.

Один из ведущих специалистов по истории эротики.

Организатор нескольких ретроспектив в Японии и основатель музея SEIBU и галереи Wildenstein в Токио.

С 1992 года был редактором издательства Taschen, для которого подготовил значительное количество коротких творческих биографий знаменитых художников. Составил каталог Erotica Universalis.

Умер 3 августа 2005 года.

Награды и премии 
 1981 — Elie Faure Prize

Библиография 

 Gilles Neret. Erotica universalis. Taschen, 2014. 577 p. ISBN 978-3-8365-4778-9.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Историки искусства Франции
Биографы Франции
Искусствоведы Франции
Журналисты Франции
Редакторы Франции
Кураторы-искусствоведы Франции
Эротика
Исследователи русского авангарда
Малевичеведы